Fu-jang je čínské místopisné jméno, které má více významů:

 Fu-jang (An-chuej) – městská prefektura v provincii An-chuej
 Fu-jang (Če-ťiang) – městský obvod v provincii Če-ťiang